Сан-Жуан-дус-Патус () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян. Составная часть мезорегиона Восток штата Мараньян. Входит в экономико-статистический микрорегион Шападас-ду-Алту-Итапекуру. Население составляет  24 928 человек на 2010 год. Занимает площадь 1 482,660 км². Плотность населения — 16,81 чел./км².

Праздник города —  12 июня.

История
Город основан в 1938 году.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2016 года население муниципалитета составляет 25 371 жителя.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2002 составляет 23,995,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.161,55 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,640 (данные: Программа развития ООН).

География
Климат местности: тропический континентальный.

Ссылки 
IBGE Cidades
Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Муниципалитеты штата Мараньян